Пе́рди () — английская фамилия. Известные носители:

 Перди, Боб (1911—1982) — новозеландский боксёр.
 Перди, Карлтон Элмер (1861—1945) — американский ботаник.
 Перди, Стив (род. 1985) — американский и сальвадорский футболист.
 Перди, Чарли (1905—1982) — новозеландский боксёр.